Кейстутович:
 Сигизмунд Кейстутович (ок. 1365—1440) — князь мозырский (1385—1401), новогрудский (1401—1406) и стародубский (1406—1432), великий князь литовский с 1432 по 1440 год.
 Товтивил Кейстутович (ок. 1355 — 1390) — князь из династии Гедиминовичей, сын великого князя литовского Кейстута.